Sillerup steht für:

 Sillerup (Dänemark), einen Ort in Dänemark
 Sillerup (Lindewitt), einen Ortsteil der Gemeinde Lindewitt, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein